

Geografia
 Rastello – frazione del comune di Roccaforte Mondovì

Persone
 Elena Rastello – ex mezzofondista italiana
 Luca Rastello – scrittore e giornalista italiano
 Lucas Rastello – ex calciatore francese, di ruolo portiere